Hare kan syfta på:

Harar och kaniner – leporidae, en familj som tillsammans med piphararna utgör ordningen hardjur
Harar (släkte) – (lepus), ett släkte i familjen harar och kaniner
Fälthare – en art av hare i bland annat Sverige
Kaphare – en art i däggdjursordningen hardjur
Polarhare – förekommer på Grönland och i norra Kanada
Skogshare – en hare som förekommer över stora delar av palearktis, främst i tajgaområden
Snöskohare – en art av harar  som lever i Nordamerika
Hare (sport) – en anlitad farthållare i löpgrenar
Hare Krishna – en religiös rörelse som registrerades i USA 1966

Personer 
Augustus Hare (1834–1903), engelsk skriftställare
 David Hare (född 1947), brittisk dramatiker och regissör av teater och film
 Lumsden Hare (1875–1964), irländsk skådespelare och teaterregissör
R.M. Hare (1919–2002), brittisk moralfilosof
 Robert Hare (kemist) (1781–1858), amerikansk kemist och spiritist
 Robert Hare (psykolog) (född 1934), kanadensisk kriminalpsykolog
Thomas Hare (1806–1891), engelsk advokat

Se även
 Haren
 Harar

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn